Газе (Хазе), , «заяц» — фамилия и название немецкого происхождения.

Известные носители:

Газе 
 Газе, Вера Фёдоровна (1899—1954) — советский астроном.
 
 Газе, Олег Игоревич (род. 1970) — российский сценарист, режиссёр. продюсер.

Примечания